Francesco Buonamici ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Buonamici (Philosoph) (1533–1603), italienischer Philosoph
 Francesco Buonamici (Architekt) (1596–1677), italienischer Architekt und Maler